Kirui est un patronyme originaire du Kenya.

Il peut faire référence aux personnalités suivantes :
Abel Kirui (né en 1982), athlète kényan spécialiste du marathon vice champion olympique en 2012
Amos Kirui (né en 1998), athlète kényan champion du monde junior du 3 000 m steeple en 2016
Geoffrey Kirui (né en 1993), athlète kényan spécialiste de marathon
Gilbert Kirui (né en 1994), athlète kényan vice champion du monde junior du 3 000 m steeple en 2012
Ismael Kirui (né en 1975), athlète kényan double champion du monde du 5 000 m
Paul Kirui (né en 1980), athlète kényan champion du monde de semi-marathon en 2004
Peter Cheruiyot Kirui (né en 1988), athlète kényan spécialiste de marathon
Purity Cherotich Kirui (née en 1991), athlète kényane championne du monde junior de 3 000 m steeple en 2010
Purity Kirui Cherotich Rionoripo ou Purity Rionoripo (née en 1993), marathonienne kényane.
Ali Hasan Mahboob (né Silas Kirui en 1981), athlète kényan naturalisé bahreïnien en 2007

Voir aussi
Kipkirui, patronyme kényan signifiant fils de Kirui
Chepkirui, patronyme kényan signifiant fille de Kirui

Homonymie de toponyme
Patronyme kényan